Namestnik načelnika Združenega štaba oboroženih sil ZDA (angleško Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff) je drugi najvišji pripadnik ameriških oboroženih sil; v primeru odsotnosti načelnika vodi on Združeni štab oboroženih sil ZDA. Položaj je bil ustanovljen z Goldwater-Nicholsonovom zakonom.

Seznam 

Združeni štab oboroženih sil ZDA